James Griffin ist der Name folgender Personen:

* James Griffin (Philosoph) (* 1933), US-amerikanischer Philosoph 
 James Anthony Griffin (* 1934), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Columbus
 James D. Griffin (1929–2008), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Jimmy Griffin (auch James Griffin; 1943–2005), US-amerikanischer Sänger, Gitarrist und Songwriter